Božići (Czarnogóra) – wieś w Czarnogórze, w gminie Andrijevica
 Božići (gmina Kozarska Dubica) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Kozarska Dubica
 Božići (gmina Srebrenica) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Srebrenica
 Božići (miasto Prijedor) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Prijedor